Кокурин — фамилия. Известные носители:

 Кокурин, Александр Николаевич (род. 1951) — советский хоккеист, российский тренер.
 Кокурин, Борис Степанович (1920—1983) — советский певец.
 Кокурин, Валерий Григорьевич (1930—2019) — советский и российский художник.
 Кокурин, Пётр Петрович (1902—1945) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кокурин, Юрий Леонидович (1926—2013) — советский и российский физик, астроном.